Dave Brown peut désigner :
 Dave Brown (1913-1974), joueur de rugby à XIII australien ;
 Dave Brown (1933-2009), entraîneur américain de basket-ball ;
 Dave Brown (1953-2006), joueur et entraineur américain de football américain ;
 Dave Brown (1962-), hockeyeur canadien.